Сведенцов — фамилия; имеет женскую форму Сведенцова. Известные носители:
 Сведенцов, Иван Иванович (1842—1901) — русский писатель
 Сведенцов, Николай Иванович (1831-1886) — русский писатель